Синявский сельсовет — административная единица на территории Клецкого района Минской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Синявка.

Географическое положение 
Сельсовет расположен в юго-западной части Клецкого района.

История 
Первые сведения о деревне Синявка относятся к началу XVI века, когда между 1506 и 1522 годами поместье Синявка принадлежало князю Ф. У. Ярославичу, которому великий князь Жигимонт I Старый разрешил завести здесь базар и корчму.

В начале XVII века в Синявке была построена Свято-Николаевская церковь, существующая и поныне. В 1843 году открыт станционный дом 3-го разряда. Через местечко проезжали почтовые экипажи.

С апреля 1919 года Синявская гмина была в составе Польши. В сентябре 1939 года Синявка освобождена частями Красной Армии.

В октябре 1939 года на территории сегодняшнего Синявского сельсовета было образовано два сельских Совета: Синявский и Слободской. После освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков был образован один Синявский сельский Совет, председателем которого в 1947 году был назначен Коневего Леонид Иосифович.

Состав 
Синявский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Ганевичи — деревня.
 Заболотники — деревня.
 Карбовцы — деревня.
 Лучицы — деревня.
 Нарешевичи — деревня.
 Понача — деревня.
 Руда — деревня.
 Синявка — агрогородок.

Производственная сфера 
 ОАО «Клецкий райагросервис». Специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы.
 Филиал ОАО «Борисовдрев» производство мебели «Синявка». Производство корпусной мебели.

Социально-культурная сфера 
 Синявская средняя школа
 Детский сад-ясли на 90 мест
 Здравоохранение: Синявская участковая больница
 Культура: Синявский сельский Дом культуры, две сельские библиотеки и один пункт выдачи книг в д. Заболотники. В СДК работают женская и мужская вокальные группы, кружок сольного пения, молодёжный патриотический клуб «Юность». В Синявской сельской библиотеке работают кружки «Спадчына» и «Домовичок».

Дорожное хозяйство 
Протяженность дорог на территории сельского Совета составляет 43,19 км. Из них асфальтово-бетонное покрытие имеют 20,65 км, гравийное — 19,36 км, грунтовое − 3,18 км.

Памятные места 
 Могила советских воинов и партизан в агрогородке Синявка
 Памятник медсестрам первой мировой войны в деревне Ганевичи
 Могила жертвам фашизма в деревне Нарешевичи

Достопримечательности 
В Синявке имеется памятник архитектуры конца XVIII века — почтовая станция (ныне ДЭУ-65).

См. также 
 Клецкий район

Примечания

Ссылки 
 Клецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Клецкого района